Аббревиатура NOCS может означать:
 NOCS () — спецподразделение итальянской государственной полиции, 
 NOCS () — британский океанографический исследовательский центр.